Productiviteit betekent in zijn algemeenheid "het toevoegen van iets nieuws". Meer specifiek heeft dit begrip betrekking op:

 de economie; zie productiviteit (economie).
 de taalkunde; zie productiviteit (taalkunde).